Cermak può riferirsi a:
František Čermák (1976-vivente), tennista ceco;
Dragutin Čermak, (in serbo Дрaгутин Чермaк) (1944-2021), ex cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo;
Antonio José Verdú Cermak, noto anche come Antonio Cermeño (1969-2014), pugile venezuelano.